Костёл и монастырь доминиканцев — бывший римско-католический комплекс, расположенный в центре города. гп. Холопеничи Крупского района.

История 

Монастырь был основан в 1703 году новосельским старостой Марцианом Домиником Халецким и его женой Констанцией Соколовской. В деревянный монастырский комплекс входили костёл, братский корпус с 12 кельями, больница, церковно-приходская школа, часовня, ряд хозяйственных построек ; была окаймлена кирпичным забором с воротами и колокольней. Кирпичный жилой дом построен в 1798 г., новая деревянный костёл Святого Креста в 1750 г. Царским указом от 12.6.1832 г. монастырь упразднён.

Костёл сгорел в 1844 году. В 1904 году под новый костёл отвели длинный флигель жилого дома: сняли межэтажные перекрытия, достроили трехгранную апсиду, над крышей установили вывеску. В 1930-х гг. использовался под Дом культуры.

Архитектура 
Костёл (не сохранилась) была произведением архитектуры барокко. Его решал крестообразный объем, 2-скатные крыши которого заканчивались посредине креста, над крыльями трансепта и по бокам фасада 5-ю куполами. Внутреннее пространство храма было разделено 4 колоннами на 3 нефа, которые заканчивались 3 торцевыми и 4 боковыми алтарями. В хоре был 11-голосный орган.

Жилой дом является памятником архитектуры классицизма. Решается Г-образным 2-х этажным зданием под четырехскатной крышей. Плоские фасады разделены прямоугольными оконными проемами, усеянными флюгерами. Планировка галерейного типа; первый этаж отводился под вестибюль с вахтой, молельней, кухней, хозяйственными и служебными помещениями, второй — под кельи.

Литература 

 Кляштар дамініканцаў // Каталіцкія храмы Беларусі: Энцыкл. даведнік / А. М. Кулагін; фатограф А. Л. Дыбоўскі. — 2-е выд.. — Мн.: БелЭн, 2008. — С. 362. — 488 с. — ISBN 978-985-11-0395-5.

Ссылки 

 
Страницы с непроверенными переводами